257-я Свирская истребительная авиационная дивизия (257-я иад) — воинское соединение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История наименований 
 ВВС 7-й отдельной армии
 257-я смешанная авиационная дивизия
 257-я Свирская смешанная авиационная дивизия
 257-я Свирская истребительная авиационная дивизия

Формирование 
257-я истребительная авиационная дивизия образована переформированием 11 ноября 1944 года 257-й Свирской смешанной авиационной дивизии.

Расформирование 
257-я Свирская истребительная авиационная дивизия была расформирована в июне 1946 года.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 10 ноября 1944 года по 14 ноября 1944 года.

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Командир дивизии

Базирование 
Дивизия базировалась на аэродроме Хотилово Тверской (Калининской) области в период с марта 1945 года по июль 1946 года.

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия
 Страница 257-й иад. В. Савончик

Примечания 

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны